Милославский — фамилия.

Известные носители 
 Милославский, Владимир Константинович (1928—2016) — советский и украинский физик.
 Милославский, Евгений Иванович (1877—1960) — советский и украинский учёный.
 
 Милославский, Илья Данилович (1595—1668) — боярин, отец царицы Марии Милославской.
 Милославский, Леонид Михайлович (род. 1963) — российский журналист, генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» в 1996—2001 годах.
 Милославский, Николай Карлович (настоящая фамилия Фридебург, 1811—1882) — актёр и антрепренёр.
 Милославский, Пётр Петрович (1896—1954) — хормейстер и композитор, деятель русской эмиграции, после войны работал в СССР.
 Милославский, Фёдор Сергеевич (1709—1783) — князь, вице-адмирал, сенатор.
 Милославский, Юрий Георгиевич (род. 1948) — прозаик, поэт, историк литературы, журналист.

Вымышленные персонажи 
 Жорж (Юрий) Милославский — «блестящий вор» из пьес Михаила Булгакова и фильма «Иван Васильевич меняет профессию».



См. также 
 Милославские — дворянские роды.
 Юрий Милославский